Amateurliga 1951/52 steht für:

 Fußball-Amateurliga Berlin 1951/52
 Fußball-Amateurliga Hamburg 1951/52
 Amateurliga Saarland 1951/52
 Amateuroberliga Niedersachsen 1951/52
 Fußball-Amateurliga Bremen 1951/52